Groźišćo – nome in lusaziano inferiore della città di Sonnewalde nel circondario dell'Elbe-Elster (Brandeburgo)
 Groźišćo – nome in lusaziano inferiore di Grötsch, frazione del comune di Heinersbrück nel circondario rurale di Spree-Neiße (Brandeburgo)